"Ercilla" pode significar:
 Ercilla, género botánico
 Ercilla (Chile), comuna chilena da Araucanía
 3114 Ercilla, asteroide
 Alonso de Ercilla, escritor do poema épico chileno "La Araucana"

Ver também
 Vila Ercília
 Ercília Costa

Desambiguações de topônimos